Een lid van een vereniging dat een nieuw lid voordraagt of installeert
 Een hol voorwerp om iets in op te vangen of te bewaren
 Een (gekoeld) reservoir dat vocht opvangt dat bij destillatie vrijkomt
 De glazen stolp van een vacuümpomp